Der Ausdruck Tauchtiefe bezieht sich
auf das Tauchen von Menschen im Wasser: Tauchen
auf den Tiefgang von Wasserfahrzeugen, siehe Tauchtiefe (Schifffahrt)
bei Unterwasserfahrzeugen auf die Tiefe der Fahrt unter der Wasseroberfläche, siehe U-Boot

Siehe auch